Счастливое () — село,
Таверовский сельский совет,
Чутовский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5325483205. Население по переписи 2001 года составляло 248 человек.

Географическое положение 
Село Счастливое находится в 5-и км от левого берега реки Коломак,
в 3-х км от села Василевка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 2004 — изменён статус с "посёлок" на "село".
 2016 — изменёно название села с "Червоное" на "Счастливое".

Примечания